Holger Rasmussen' kan henvise til flere personer:

 Holger Rasmussen (skuespiller) (1870-1926) – dansk skuespiller, instruktør og forfatter.
 Holger Rasmussen (arkitekt) (1871-1952) – dansk arkitekt.
 Holger Rasmussen (etnolog) (1915-2009) – dansk etnolog.